Poglitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Poglitsch (* 1969), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Reinhard Poglitsch (* 1968), österreichischer Politiker (FPÖ)